Cappella della Misericordia – edificio sacro di Anghiari
 Cappella della Misericordia – luogo di culto cattolico di Monaco Vecchia a Monaco
 Cappella della Misericordia – edificio di culto cattolico di Nizza in Francia